comté de Bradford, en Floride,
comté de Bradford, en Pennsylvanie,